Ранчо ел Торито има више значења:

 Ранчо ел Торито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Торито (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику